Champs ist der Plural des französischen Wortes Champ (Campus) und der Name oder Namenszusatz verschiedener Orte in Frankreich:

Champs (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
Champs (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne
Champs (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
Les Champs-de-Losque, Gemeinde im Département Manche
Les Champs-Géraux, Gemeinde im Département Côtes-d'Armor
Champs-Élysées oder Les Champs, Abkürzungen für die Avenue des Champs-Élysées
Quartier des Champs-Élysées, im 8. Arrondissement in Paris
Champs-Romain, Gemeinde im Département Dordogne
Champs-sur-Marne, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Gemeinde im Département Cantal
Champs-sur-Yonne, Gemeinde im Département Yonne
Kanton Champs-sur-Marne im Département Seine-et-Marne

Champs ist der Plural des englischen Wortes Champ (Champion) und steht für:
The Champs, Rock-Band
Champs (Britische Band), britische Folk- und Indie-Rock-Band

Siehe auch:
 Champ
 Cambs
 Kambs